This Time () — четвёртый студийный альбом британской певицы Мелани Си, вышел 30 марта 2007 года в Германии, Австрии и Швейцарии. 2 апреля 2007 года был выпущен в Великобритании и некоторых других европейских странах. Альбом также был выпущен в России 28 июня 2007 года и в Канаде 8 апреля 2008 года. В поддержку альбома было выпущено 5 синглов: «I Want Candy», «The Moment You Believe», «Carolyna», «This Time» и «Understand».

Обзор 
This Time был записан в период второй половины 2006 — начала 2007 и выпущен на лейбле "Red Girl Records", принадлежащем Мелани Си. «What If I Stay» и «Don’t Let Me Go» — это кавер-версии песен, которые первоначально были записаны Джилл Джексон для её дебютного альбома.

Альбом This Time стал первым серьёзным провалом Мелани в Великобритании, где было продано менее 20 тысяч экземпляров, а сама пластинка дошла лишь до 57-й строчки. Успех альбома в Европе также можно назвать не более, чем скромным: более-менее популярным он стал в Германии, где добрался до 15-й позиции, и в Швейцарии, где был сертифицирован золотым.

Спустя год после выпуска альбома в Европе, компания EMI, ранее разорвавшая контракт с певицей, занялась продвижением This Time на музыкальном рынке Канады. Альбом появился на прилавках канадских магазинов в начале апреля 2008 года, а в мае прошло концертное турне, охватывавшее крупные канадские города. Но, несмотря на всю проведенную рекламную кампанию, альбом ждал грандиозный провал в хит-парадах продаж, где он не смог пробиться даже в первую сотню.

На данный момент, по разным оценкам, продажи альбома This Time составляют около 200 тысяч экземпляров.

-

Список композиций

B-sides

Даты выхода альбома

Чарты 

«—» означает, что альбом был выпущен, но не попал в хит-парад.

Сертификация

Примечания 

Альбомы Мелани Си